Een begrip uit de geologie, zie strekking (geologie)
Een begrip uit de taalkunde, zie strekking (taalkunde)
Een begrip uit de sporttraining, zie stretching